Mangel kan syfta på:

 Mangel – en utrustning som med hjälp av tryck mellan två valsar gör tvätten slät
 Mangelbräde – ett redskap av trä som använts för mangling av textilier

Personer
 Laurent Mangel (1981–), en fransk cyklist
 Marcel Mangel (1923–2007), en fransk mimartist, se Marcel Marceau